Emsworth (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
Emsworth (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania